

Personnalités 

 Alain de Royer-Dupré (né en 1944), entraîneur français de chevaux de courses ;
 Clément de Royer-Dupré (1844-1912), avocat français ;
 Ernest de Royer-Dupré (1808-1877), garde des sceaux, ministre de la Justice sous le Second Empire ;
 Henri de Royer-Dupré (1876-1960), cavalier français, détenteur de record du monde ;
 Jacques de Royer-Dupré (1913-2010), directeur des haras nationaux ;
 Joseph-Étienne de Royer-Dupré, haut fonctionnaire des finances, anobli en 1817 ;
 Solenn de Royer-Dupré, journaliste politique au quotidien Le Figaro puis au quotidien Le Monde.

Patronyme français